|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2002
|-
| vorige: 2001 || volgende: 2003 || 
|}

Het Star Mazda Championship 2002 was het vierde kampioenschap van de Formule Mazda. Het kampioenschap bestond uit 9 races verdeelt over 9 raceweekenden. 

Guy Cosmo won het kampioenschap met vier overwinningen en zes podiumplaatsen. Moses Smith eindigde tweede met vier overwinningen en zes podiuplaatsen.

Rob Walker won het Expert kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder) en eindigde negende in het algemene kampioenschap. Joe Pruskowski won het Masters kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder) en werd zesde in het algemene kampioenschap.

Races

Uitslagen 

Autosport in 2002
2002